Bettendorf ist der Name folgender Orte:

 Bettendorf (Alsdorf), Stadtteil von Alsdorf im Kreis Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Bettendorf (Oettingen), Ortsteil der Stadt Oettingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Bettendorf (Taunus), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Bettendorf (Luxemburg), Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg
 Bettendorf (Haut-Rhin), Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Bettendorf (Iowa), Stadt im Bundesstaat Iowa, Vereinigte Staaten

Bettendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Johann Karl von Bettendorf (1640–1705), deutscher Oberamtmann in Königstein und Burggraf
 Anton Bettendorf (1839–1902), deutscher Chemiker 
 Carl Christian Bettendorf (* 1973), deutscher Komponist
 Dietrich von Bettendorf (1518–1580), Bischof von Worms
 Emmy Bettendorf (1895–1963), deutsche Sängerin (Sopran)
 Gerhard Bettendorf (1926–2009), deutscher Gynäkologe, Geburtshelfer und Endokrinologe
 Johann Philipp Bettendorff (1625–1698), luxemburgischer Missionar und Maler
 Johann Philipp von Bettendorf (1718–1773), deutscher Oberamtmann in Königstein und Großhofmeister
 Jörg Bettendorf (* 1946?), deutscher Notar
 Lothar Johann Karl von Bettendorf (1674–1745), deutscher Oberamtmann in Königstein und Großhofmeister
 Martenne Bettendorf (* 1994), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Niki Bettendorf (1936–2018), luxemburgischer Politiker
 Wolf von Bettendorf (1490–1555), deutscher Oberamtmann in Otzberg
 Joseph W. Bettendorf (1864–1933) Industrieller; Namensgeber von Bettendorf, Iowa
 William P. Bettendorf (1854–1910) Erfinder und Industrieller;  Namensgeber von Bettendorf, Iowa

Bettendorf ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Bettendorf Metal Wheel Company, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 83004780
 Bettendorf-Washington School, in Bettendorf, Iowa, ID-Nr. 84001317

Siehe auch:
 Bettendorff